Аббу́д — арабская фамилия. Известные представители:

 Аббуд, Ибрахим (1900—1983) — государственный и военный деятель, первый президент Судана.
 Аббуд, Камель (род. 1961) — алжирский боксёр.
 Аббуд, Карима (1896—1955) — палестинский фотограф.
 Аббуд, Марун (1886—1962) — ливанский арабский писатель и литературовед.
 Аббуд, Хамзех — ливанский футболист, игрок Ливанской Премьер-лиги.